UEFA Cup finalen 2008 var en fodboldkamp der blev spillet den 14. maj 2008. Kampen blev spillet foran 43.878 tilskuere på City of Manchester Stadium i Manchester, og skulle finde vinderen af UEFA Cup 2007-08. De deltagende hold var russiske Zenit Skt. Petersborg og skotske Rangers F.C. 

Den var kulminationen på den 37. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den næstsidste finale inden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League. For begge hold gjaldt det at det var første gang at de var nået frem til finalen i turneringen. Zenit vandt kampen 2-0, og blev det andet russiske hold til at vinde turneringen, efter CSKA Moskvas sejr i 2005. 

Kampen blev ledet af den svenske dommer Peter Fröjdfeldt.

Kampen 
Zenit stillede op uden deres topscorer Pavel Pogrebnjak, som efter to gule kort i slutspillet var ramt af karantæne. Skotternes normale første målmand Allan McGregor sad udenfor på grund af en skade.

Efter en målløs 1. halvleg bragte Igor Denisov efter 72 minutter Zenit Skt. Petersborg foran 1-0. I kampens sidste hektiske minutter pressede Rangers på for en udligning, men fire minutter inde i dommerens overtid lukkede Konstantin Zyrjanov kampen, da han bragte det russiske hold foran 2-0, og kunne dermed sikre sig klubbens første europæiske triumf. Andrej Arsjavin fra Zenit blev kåret til kampens bedste spiller.

Detaljer

Eksterne henvisninger 

 UEFA Europa League 2007/08 på UEFAs hjemmeside 
 Overblik: Finalen på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2008
Zenit Skt. Petersborg
Rangers F.C.
Fodbold i 2008
Sport i Manchester